Фінал Клубного чемпіонату світу з футболу 2009 — вирішальний матч Клубного чемпіонату світу з футболу 2009 року. Матч пройшов 19 грудня 2009 року на стадіоні «Шейх Заєд» у Абу-Дабі, ОАЕ. У ньому зустрілися аргентинський клуб «Естудьянтес» (переможець Кубка Лібертадорес 2009 року) і іспанська «Барселона» (переможець Ліги чемпіонів 2008/09).

Перебіг матчу 
«Естудьянтес» вийшов вперед на 37 хвилині завдяки голу Мауро Боселлі, але Педро зрівняв рахунок за хвилину до завершення основного часу матчу. А в овертаймі Ліонель Мессі забив переможний гол на п'ятій хвилині другого тайму додаткового часу, забезпечивши «Барселоні» рекордний шостий трофей за 2009 рік.

Деталі матчу

Статистика

Примітки

Посилання 

 Статистика турніру на сайті rsssf.com 

2009
2009 у футболі
Міжнародні футбольні змагання в ОАЕ
Грудень 2009